Last-mile (telecommunicatie) - vakterm bij telecommunicatie die gebruikt wordt om het laatste stuk van een verbinding naar een eindpunt (klant) aan te geven.
 Last-mile (transport) - vakterm bij transport die gebruikt wordt om het laatste stuk van het transport naar de klant aan te geven.